Ги (Гвидо) де Баллиол () — имя нескольких представителей англо-шотландского знатного рода Баллиолов:

 Ги I де Баллиол (умер между 1112 и 1130) — феодальный барон Биуэлла, получивший владения в Северной Англии во время правления Вильгельма II Рыжего.
 Ги II де Баллиол (умер до 1167) — феодальный барон Биуэлла и Барнард-Касла, вероятно, старший сын Бернарда I де Баллиола.
 Ги де Баллиол из Каверса (умер в 1265) — знаменосец Симона де Монфора, 6-го графа Лестера, в битве при Ившеме.